Ieder DBMS die de taal SQL implementeert
 Microsoft SQL Server, een specifieke implementatie van een relationele database die SQL ondersteunt, ontwikkeld door Microsoft
 Sybase SQL Server, een DBMS dat ontwikkeld is door Sybase (en voor een korte periode in samenwerking met Microsoft) welke de voorganger is van de Sybase Adaptive Server Enterprise en Microsoft SQL Server
 SQL Server (tijdschrift), een vakblad en website van Penton Media